Die Lambertz Open by STAWAG 1995 war ein Tennisturnier, das vom 30. Oktober bis 5. November 1995 in Aachen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1995
Tennisturnier in Aachen